Paronellidae är en familj av urinsekter. Paronellidae ingår i överfamiljen Entomobryoidea, ordningen hoppstjärtar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Paronellidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Paronellidae